El término fondos de inversión puede referirse:

 a los fondos de inversión libre (en inglés, hedge fund), fondos de alto riesgo;
 a los fondos comunes de inversión o fondos mutuos para realizar inversiones.